Влади́мир Серге́евич Ле́бедев (род. 1954, Москва) — советский и российский , доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой МФТИ, член Учёного совета Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, автор большого числа научных работ.

Биография 
Владимир Лебедев родился в семье физика-экспериментатора Сергея Владимировича Лебедева. Окончил Московский физико-технический институт в 1977 г. Возглавляет Отделение оптики в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН. Преподаёт и заведует кафедрой квантовой радиофизики Московского физико-технического института (базовая кафедра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН).

Монографии

Диссертации 
 Лебедев, Владимир Сергеевич. Столкновительные и излучательные процессы в низкотемпературной плазме с участием высоковозбужденных состояний атомов и молекул : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.08. - Москва, 1983. - 166 с. : ил.
 Лебедев, Владимир Сергеевич. Процессы столкновения с участием ридберговских атомов и уширение спектральных линий : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.05. / ФИАН. - Москва, 1998. - 262 с. : ил.

Примечания

Ссылки 
 Лебедев Владимир Сергеевич (его статьи) на Math-Net.Ru
 Кафедра квантовой радиофизики — Кафедра сегодня

Выпускники факультета общей и прикладной физики Московского физико-технического института
Преподаватели Московского физико-технического института
Сотрудники ФИАН